Les archives fédérales peuvent désigner :
 Les archives fédérales d'Allemagne ;
 Les archives fédérales suisses.